Vlerick (geslacht), Belgisch adelsgeslacht
 André Vlerick (1919-1990), Belgisch oud-minister, zakenman en academicus
 Philippe Vlerick (1955), Belgisch zakenman
 Vlerick Business School, een onderwijsinstelling
 Vlerick Boys, een verzamelnaam voor de geslaagde yuppies uit het Vlaamse bedrijfsleven